1979 wurde der Davis Cup zum 68. Mal ausgetragen. Das Finale fand vom 14. bis 16. Dezember im San Francisco Civic Auditorium in San Francisco (Vereinigte Staaten) statt. Den Titel sicherte sich die Mannschaft der Vereinigten Staaten.

Nord- und Südamerikagruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Ozeanien- und Asiengruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Europagruppe

Teilnehmer

Zone A

Zone B

Das Turnier

Zone A

Finale Zone A

Zone B

Finale Zone B

Finalspiele

Teilnehmer

Spielplan

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis-Cups

1979
Tennisturnier 1979